L'église Sainte-Brigitte de Plappeville est un édifice situé dans la commune de Plappeville, dans le département français de la Moselle en région Grand Est.

Histoire 

L'église est inscrite au titre des monuments historiques par arrêté du .

Description

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Liste des monuments historiques de la Moselle

Liens externes 
 

Monument historique en Moselle
Monument historique inscrit en 1980
Église monument historique dans le Grand Est